Морской артиллерийский арсенал, он же 18-й арсенал ВМФ — здание в Кронштадте на стыке Макаровской, Красной улицы и Арсенального переулка, напротив Петровского парка. Построен в 1832—1836 по проекту И. Г. Гомзина.

История 
10 января 1830 начальник Морского штаба в Кронштадте направил просьбу о строительстве здания арсенала и артиллерийского двора. 27 января на эту просьбу получен положительный ответ, проект поручен архитектору Гомзину и утверждён 16 октября 1830.

Строительство продолжалось 4 года — с 1832 по 1836 на месте бывшего Пушечного двора, основанного Петром I.

В 1855 к зданию пристроена модель-камера (отделение Морского музея), где хранили знамёна и трофеи, модели судов, построенных на верфи Кронштадта, трубы и барабаны, бюст Петра I и т. д. После революции всё это было передано в другие музеи.

1864 — в здании устроена модельная мастерская. На её базе в 1877 разработаны и испытаны торпеды Александровского и Шпаковского

1893 — каждый этаж разделён на 2 этажа.

Оружием и боеприпасами Арсенал снабжал флот и во время Великой Отечественной войны, и позже, за что был награждён орденом Трудового Красного знамени в 1968 и орденом Октябрьской революции в 1977.

Характеристика 
Красное кирпичное здание высотой 2 этажа. Внизу хранили станки, запасные колёса и оси, такелаж, на втором этаже — оружие и пули, оборудование для абордажа и инструменты. Во дворе — бомбы и мины.

Современное состояние 
На Арсенале идёт производство и ремонт мин, торпед и ракетно-артиллерийского оружия для надводных кораблей и подводных лодок.

Местоположение 
Макаровская улица, 2А, недалеко от Зимней пристани и одного из выходов с Морского завода.

Здания и сооружения Кронштадта